User Group oder Users' Group steht für:

 Anwendergruppe (englisch: user group), eine Interessenvertretung von (juristischen oder natürlichen) Personen, die meist ein gemeinsames Ziel und/oder gemeinsame Interessen haben
 Benutzergruppe, eine Zusammenfassung mehrerer Benutzer zur Vereinfachung der Rechteverwaltung (Standardisierte Nutzungsrecht-Zuteilung zu einer Mehrheit von IT-Anwendern) bei größeren, komplexeren Computer-basierten Systemen